Conze ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Conze (* 1954), deutscher Diplomat, Sohn von Werner Conze
 Alexander Conze (1831–1914), deutscher Archäologe, Großvater von Werner Conze
 Eckart Conze (* 1963), deutscher Historiker
 Edward Conze (1904–1979), britischer Indologe und Buddhismuskundler
 Elsbeth Krukenberg-Conze (1867–1954), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, Tante von Werner Conze
 Friedrich Conze (1864–1949), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Hans Conze (1879–1942), deutscher Reichsgerichtsrat, Vater von Werner Conze
 Julian Conze (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Max Conze (* 1969), deutscher Manager
 Peter Conze (1860–1939), deutscher Beamter
 Vanessa Conze (* 1970), deutsche Historikerin
 Werner Conze (1910–1986), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Contze